Abul Ataia (; Ayn al-Tamr, 748 — Bagdá, 828), de nome completo Abu Ixaque Ismail ibne Cacim Alanazi () foi um poeta e pintor árabe nascido em 'Aynu t-Tamar, no deserto do Iraque, perto de Alambar. Os seus antepassados pertenciam à tribo de . Passou a juventude em Cufa, onde esteve envolvido algum tempo na venda de cerâmica.

Mudou-se para Bagdá, onde continuou o seu negócio, mas tornou-se famoso pelos seus versos, especialmente pelos dedicados a Utba, uma concubina do califa abássida Almadi. Este amor não foi correspondido, apesar de Almadi e, depois dele, do califa Harune Arraxide, terem intercedido a favor dele. 

Por ter ofendido o califa, foi preso por um curto período de tempo.

Morreu em 828, no reinado do califa Almamune.

Poesia 
A poesia de Abul Ataia é notável pela sua evasão da artificialidade quase universal dos seus contemporâneos. As poesias mais antigas do período em que viveu no deserto foram constantemente imitadas depois deste período, embora não fossem naturais para a vida da cidade. Abul Ataia foi um dos primeiros a abandonar a velha forma da cássida (elegia). Era muito fluente e usou muitos metros. É também considerado um dos primeiros poetas filosóficos dos árabes. Muito da sua poesia debruça-se sobre a observação da vida comum e da moralidade, assumindo, amiúde, um pendor pessimista. Naturalmente, dadas as circunstâncias, foi frequentemente alvo de suspeitas de heresia.

Bibliografia 
 OS seus poemas (Divã), com as alusões às fontes árabes, foram publicados na Jesuit Press em Beirute (1887, 2.ª edição 1888).
 traduzido e publicado por Arthur Wormhoudt como Diwan Abu'l Atahiya (1981) ISBN 0-916358-05-4
 Sobre a sua importância para a literatura árabe vide Wilhelm Ahlwardt, Diwān des Abu Nowas (Greifswald, 1861), pp. 21 ff.
 Alfred von Kremer, Culturgeschichte des Orients (1877, Viena) vol. II, pp 372 ff.
 Stefan Sperl, Mannerism in Arabic Poetry: A Structural Analysis of Selected Texts (3rd Century AH/9th Century AD–5th Century AH/11th Century AD) (2005, Cambridge University Press) ISBN 0-521-52292-7
 Tzvetan Theophanov, Abu-l-'Atahiya and the philosophy / T. Theophanov. Philosophy and arts in the Islamic world: proceedings of the 18th Congress of the Union Europeenne des Arabisants et Islamisants (1998), p. 41-55. ISBN 978-90-6831-977-4

Poetas do Califado Abássida
Muçulmanos xiitas do Iraque
Poetas árabes do século VIII
Poetas árabes do século IX